Carahue kan syfta på:

Chile 

 Carahue (kommun), Región de la Araucanía, Provincia de Cautín, 
 Carahue (ort), Región de la Araucanía, Provincia de Cautín,